La Kolyma est une région de l'extrême nord-est de la Sibérie en Russie
 La Kolyma est un fleuve coulant dans la région pré-citée
 Les monts de la Kolyma est un massif montagneux situé dans la région de la Kolyma
 Les Récits de la Kolyma est un recueil d'histoires de l'écrivain soviétique Varlam Chalamov (1907-1982) décrivant son expérience du goulag en particulier dans la région de la Kolyma

 Le Kolima est un lac de Finlande,
 (15267) Kolyma est un astéroïde.
 La  « Kolyma » est une route reliant Nijni Bestiakh à Magadan

Homonymie de toponyme